Соревнования в спринте среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 19 февраля классическим стилем.

Медалисты

Результаты

Квалификация

Четвертьфинал 
В каждом четвертьфинале два победителя проходят в полуфинал. Также в полуфинал проходят два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.

Полуфиналы 
В финал проходят два победителя в каждом полуфинале, а также два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015